Fatouros ist der Familienname folgender Personen:

 Agathonikos Fatouros (* 1937), griechischer Metropolit
 Georgios Fatouros (1927–2018), griechischer Byzantinist